

Особи 

Аллер () — англомовне прізвище. Відомі носії:
 Вільям Герберт Аллер — американський воєначальник, бригадний генерал
 Лоуренс Г'ю Аллер — американський астроном

Топоніми 

 Аллер — річка в Німеччині
 Аллер — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан
 Вінзен-ан-дер-Аллер — сільська громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Целле
 Ферден-ан-дер-Аллер — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія